Украинцы:
 Укра́инцы — люди, нёсшие службу либо жившие на военной границе (укра́ине)
 Украи́нцы — восточнославянский народ, ранее известный как (мало-)русины
 Украи́нцы — в политическом смысле, граждане современной Украины

См. также